Николай Закревский: Закревский, Николай Васильевич (1805—1871) — историк Киева (середина XIX века)
 Закревский, Николай — имя, под которым в ЭСБЕ указан Никифор Иванович Закревский — мемуарист, автор «Записок морского врача» (середина XIX века).
 Закревский, Николай — украинский журналист, главный редактор газеты «Киевские ведомости» с 2000 г.
 Закревский, Николай Иванович (1917—1942) — советский военный лётчик, штурман.

Примечания